Унг, Ужанська Жупа, ́Унг, ́Унґський коміт́ат, Уж́анський коміт́ат (угор. Ung vármegye, лат. comitatus Unghensis) — угорська назва Ужгорода та, відповідно, історичний комітат в північно-східній частині Угорського королівства.
 Українська Народна Громада (УНГ) — українська політична партія консервативного напряму.